Agnes Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Agnes Island (New York)
 Agnes Island (Washington)

in Australien:
 Agnes Island (Queensland)